Dyrines är ett släkte av spindlar. Dyrines ingår i familjen Trechaleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Dyrines